Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Bet-at-home Cup Kitzbühel 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl druhý nasazený španělský tenista Marcel Granollers, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Thiem.

Soutěž dvouhry vyhrál nenasazený belgický hráč David Goffin, jenž ve finále zdolal rakouskou turnajovou pětku Dominica Thiema ve třech sadách . Na okruhu ATP Tour si tak ve svém prvním finále připsal premiérový titul.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Philipp Kohlschreiber (2. kolo)
  Marcel Granollers (čtvrtfinále)
  Lukáš Rosol (čtvrtfinále)
  Andreas Seppi (čtvrtfinále)
  Dominic Thiem (finále)
  Robin Haase (1. kolo)
  Jarkko Nieminen (2. kolo)
  Pablo Carreño Busta (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2014
ATP World Tour 2014